Barruelo de Santullán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barruelo de Santullán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Barruelo de Santullán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar